Tomáš Mojžíš (né le  à Kolín en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Kolin, il est repêché au cours de la sélection européenne 2000 de la Ligue canadienne de hockey en vingtième position par les Warriors de Moose Jaw. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2001 par les Maple Leafs de Toronto en huitième ronde en . Il passe professionnel en 2003 avec le Moose du Manitoba dans la Ligue américaine de hockey. Il dispute dix-sept matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Canucks de Vancouver, les Blues de Saint-Louis et le Wild du Minnesota. Il revient en Europe en 2007.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Ligue canadienne de hockey 
2003 : nommé dans la première équipe d'étoiles.

Ligue de hockey de l'Ouest 
2003 : nommé dans la première équipe d'étoiles de l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| HC Pardubice || Extraliga U20|| 40|| 7|| 1|| 8|| 73|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2000-2001|| Warriors de Moose Jaw|| LHOu|| 72|| 11|| 25|| 36|| 115|| 4|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| rowspan=2|2001-2002|| Warriors de Moose Jaw || LHOu || 28|| 2|| 11|| 13|| 43|| || || || || 
|-
|Thunderbirds de Seattle|| LHOu|| 36|| 8|| 15|| 23|| 66|| 11|| 1|| 3|| 4|| 20
|-
| 2002-2003|| Thunderbirds de Seattle || LHOu|| 62|| 21|| 49|| 70|| 126|| 15|| 1|| 6|| 7|| 36
|-
| 2003-2004|| Moose du Manitoba|| LAH|| 63|| 5|| 13|| 18|| 50|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Moose du Manitoba || LAH|| 80|| 7|| 23|| 30|| 62|| 14|| 0|| 2|| 2|| 28
|-
| 2005-2006|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 7|| 0|| 1|| 1|| 12|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Moose du Manitoba|| LAH|| 37|| 5|| 13|| 18|| 52|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Rivermen de Peoria|| LAH|| 12|| 3|| 4|| 7|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Rivermen de Peoria || LAH|| 69|| 2|| 24|| 26|| 112|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 28|| 2|| 2|| 4|| 38|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Wild du Minnesota|| LNH|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Aeros de Houston|| LAH|| 46|| 7|| 15|| 22|| 51|| 15|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
| 2009-2010|| MODO hockey || Elitserien|| 52|| 5|| 5|| 10|| 44|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Dinamo Minsk|| KHL|| 42|| 2|| 7|| 9|| 46|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| TPS || SM-liiga|| 59|| 6|| 26|| 32|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| HC Lev Prague || KHL || 8|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Slovan Bratislava || KHL || 11|| 1|| 5|| 6|| 12|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2013-2014 || HC Slovan Bratislava || KHL || 50|| 5|| 8|| 13|| 71|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HC Pardubice || Extraliga || 6|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| TPS || Liiga || 45 || 1 || 5 || 6 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| TPS || Liiga || 21|| 1 || 1|| 2|| 10|| - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| Bílí Tygři Liberec|| Extraliga || 26|| 1 || 8|| 9|| 30|| 14|| 2|| 3|| 5|| 26
|-
| 2016-2017|| Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 36|| 1 || 3|| 4|| 40||14 || 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2017-2018|| Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Pardubice || Extraliga || 42|| 2|| 5|| 7|| 34|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6

Au niveau international

Références

Défenseur de hockey sur glace
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du MODO hockey
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HC Lev Prague
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Naissance en mai 1982
Naissance à Kolín
Naissance en Tchécoslovaquie